Me So Horny (2 Live Crew), een single van The 2 Live Crew
Me So Horny (DJ Porny), een single van DJ Porny